Бабахин — русская фамилия. Известные носители:

 Бабахин, Калистрат Иванович — Герой Советского Союза.
 Бабахин, Николай Иванович — советский военачальник.